Сожон () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сент. Население кантона на 2006 год составляло 17 289 человек.

Код INSEE кантона 1736. Всего в кантон Сожон входят 13 коммун, из них главной коммуной является Сожон.

Коммуны кантона 

 Баланзак — население 449 чел.
 Корм-Эклюз — население 957 чел.
 Корм-Руайяль — население 1507 чел.
 Ла-Клис — население 518 чел.
 Ле-Ше — население 700 чел.
 Люша (Шаранта Приморская) — население 321 чел.
 Меди — население 2570 чел.
 Нанкра — население 548 чел.
 Пизани — население 445 чел.
 Саблонсо — население 1093 чел.
 Сен-Ромен-де-Бене — население 1567 чел.
 Сожон — население 6281 чел.
 Тезак — население 333 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта